Fos, une commune française de la Haute-Garonne ;
 Fos, une commune française de l'Hérault ;
 Fos-sur-Mer, une commune française des Bouches-du-Rhône.
Le gentilé correspondant est fosséen.

FOS est un sigle qui peut désigner :
 français sur objectifs spécifiques, un enseignement du français axé sur un domaine bien particulier.